Сельское поселение Баранцевское — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Чеховском районе Московской области России.

Общие сведения 
Образовано в ходе муниципальной реформы, в соответствии с Законом Московской области от 28.02.2005 года  «О статусе и границах Чеховского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований». Упразднено в 2017 году при преобразовании Чеховского муниципального района в городской округ Чехов. Административным центром являлось село Новый Быт.

Население

География 
Располагалось в юго-восточной части Чеховского района. Граничило с сельскими поселениями Стремиловским и Любучанским, городским поселением Чехов, городским округом Домодедово, сельским поселением Семёновским Ступинского района, сельскими поселениями Данковским и Васильевским Серпуховского района. Площадь территории сельского поселения составляла .

Состав сельского поселения

Официальная символика

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Чеховского района
Упразднённые сельские поселения Московской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году